В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Гана Мандлікова (фінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Габріела Сабатіні (півфінал)

 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Стефані Реге (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Робін Вайт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix